Staticobium är ett släkte av insekter. Staticobium ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Staticobium